Кент () — шведская рок-группа. Основана в мае 1990 года в г. Эскильстуна. После выхода сингла «Kräm (så nära får ingen gå)» в 1996-м году обрела популярность на родине, где почти все альбомы занимали верхние позиции национального хит-парада. Начиная с третьей пластинки («Isola», 1997) группа вышла на международный уровень, её синглы занимали верхние места чартов Скандинавии. Однако в остальном мире она не прижилась, не помог даже тур по США. В России из композиций группы больше всего известен сингл 1999-го «Music non stop».
14 марта 2016 г. группа объявила о завершении деятельности после выпуска альбома и концертного тура по Скандинавии. Официальная дата прекращения деятельности 17 декабря 2016, когда вышел их прощальный номер Då Som Nu För Alltid.

Дискография 
 Kent (1995)
 Verkligen (1996)
 Isola (1997)
 Hagnesta Hill (1999)
 Vapen & ammunition (2002)
 Du & jag döden (2005)
 Tillbaka till samtiden (2007)
 Röd (2009)
 En plats i solen (2010)
 Jag är inte rädd för mörkret (2012)
 Tigerdrottningen (2014)
 Då Som Nu För Alltid (2016)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт на английском
 Kent  на Allmusic

Рок-группы Швеции
Музыкальные коллективы Швеции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1990 году
Квартеты